Бунятино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бунятино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Бунятино — деревня в Торжокском районе Тверской области.